IF Limhamn Bunkeflo 07, også kendt som LB07 er en fodboldklub, der er hjemmehørende i Malmö, Sverige. IF Limhamn Bunkeflos kvindehold spiller pr. 2019 i Damallsvenskan. Holdet endte på 11. plads i 2019 og vil spille i Elitettan i 2020 sæsonen.

Klubben har også herrehold, der pr. 2019 spiller Sveriges 5. bedste række.

Trup

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Kvindefodboldklubber i Sverige
Etableret i 2008